Hanns Kurth ist der Name folgender Personen:

* Hanns Kurth (Schauspieler) (1894–1968), österreichischer Schauspieler
 Hanns Kurth (Autor) (1904–1976), deutscher Autor 

Siehe auch:
 Hans Kurth (1896–1973), deutscher Politiker (NSFP)